Welf est un prénom masculin d'origine germanique.:

Prénom

Variantes linguistiques 
 allemand : Welf
 catalan : Güelf 
 français : Guelfe
 italien : Guelfo 
 portugais : Guelfo

Personnalités
 Welf Ier, comte franc du , beau-père de Louis le Pieux
 Welf II, mort avant 876, comte d'Alpgau et Linzgau
 Welf II d'Altdorf, comte de Souabe, est mort 1030, descendant supposé de Welf I
 Welf III d'Altdorf, duc de Carinthie (Welf III), est mort 1055, fils de Welf II
 Welf Ier de Bavière, duc de Bavière (Welf IV), décédé 1101, neveu de Welf de Carinthie et fils d'Albert Azzo II, margrave de Milan | Azzo II d'Este
 Welf II de Bavière, duc de Bavière (Welf V), est mort en 1120, fils de Welf I de Bavière
 Welf VI, mort en 1191, duc de Spolète et marquis de Toscane, neveu de Welf II de Bavière
 Welf VII, mort en 1167, duc de Spolète, fils de Welf VI

Welf était également le nom de deux dynasties liées :
 Première maison Welf, dynastie des dirigeants germaniques du  jusqu'en 1055
 Seconde maison Welf ou maison de Brunswick, dynastie européenne qui comprenait de nombreux monarques allemands et britanniques du 

Prénom germanique